Тольтен ()

 Тольтен — комуна і селище в Чилі.
 Тольтен (річка) — річка в Чилі.